Голяма река може да се отнася до:

 Голяма река (Алмадере), река, десен приток на р. Луда Камчия;
 Голяма река (Буюклийска река), река, ляв приток на р. Марица;
 Голяма река (Биюкдере), река, десен приток на Стара река (от басейна на Янтра);